Маннергеймы — немецкий дворянский род (изначально шведский, позже, в период Великого княжества Финляндского, также финляндский). Происходит от немецкого купца Генрика Мархайна (1618—1667), эмигрировавшего в Швецию.

Фамилия 
 Маннергейм, Анастасия Николаевна (в девичестве Арапова; 1872—1936) — единственная жена финского военного и государственного деятеля Карла Маннергейма.

Фильмы 
 «Маннергейм» — финский фильм, производство которого по состоянию на 2015 год остановлено.

 «Маршал Финляндии» — финско-кенийский фильм 2012 года о маршале Маннергейме.